Thunderbirds - esquadrilha de aviação.
Thunderbirds - seriado de televisão.
Thunderbirds - filme de 1952 para o cinema.
Thunderbirds - filme de 2004 para o cinema.

Veja também
Thunderbird

Desambiguação